Prinzessinnen-Denkmal oder Prinzessinnendenkmal ist jeweils ein Alternativname für:

 Prinzessinnengruppe in Berlin, bis 1797 von Johann Gottfried Schadow geschaffene klassizistische Skulpturengruppe der preußischen Kronprinzessinnen Luise und Friederike
 Königinnendenkmal in Hannover (eine Kopie der vorigen), Geschenk von Kaiser Wilhelm II. 1910 zwecks Versöhnung zwischen den Hohenzollern und den Welfen